Сергей Николаевич Алфераки (Sergei Nikolaevich Alphéraky, 1850—1918) — русский орнитолог и энтомолог, крупнейший специалист по бабочкам — лепидоптеролог. В честь него была названа дневная бабочка из семейства Белянок — Желтушка Алфераки.

Биография 
Отец — помещик и откупщик Николай Дмитриевич Алфераки (1815—1860).

Дед — Дмитрий Иванович Алфераки, участник русско-турецкой войны (1768—1774), получивший в награду землю под Таганрогом.

Бабушка — Мария Федоровна, урожденная Депальдо. Сестра Герасима Федоровича Депальдо (1788—1823), мецената, выделившего деньги на строительство Каменной лестницы в Таганроге.

Брат — Ахиллес Николаевич Алфераки, (1846—1919) — российский композитор и государственный деятель.

Сергей Алфераки учился в Московском университете (1867—1869), затем у известного немецкого энтомолога и коллекционера Отто Штаудингера в Дрездене (1871—1873). После возвращения в Россию изучал бабочек (Lepidoptera) на юге России (Таганрог, Ростов-на-Дону). Он также делал коллекции на Северном Кавказе. После этого полностью посвятил себя изучению насекомых, особенно бабочек (Lepidoptera) Центральной Азии. В 1879 году путешествовал в Среднюю Азию, Казахстан и Западный Китай, в некоторых частях Тянь-Шаня он стал первым визитером из Европы. Алфераки обнаружил 112 видов Rhopalocera, среди которых открыл много новых для науки видов: Colias ershoffii, Colias staudingeri, Coenonympha mongolica, Erebia kalmuka, Erebia sibo. Всего им собрано около 12 000 экземпляров бабочек; часть их вместе со всеми собранными позвоночными животными он оставил в Санкт-Петербурге в Зоологическом музее Академии наук. Все сборы бабочек С. Алфераки, хранящиеся сейчас в Зоологическом институте РАН, поступили туда как часть личной коллекции великого князя Николая Михайловича. Основная личная коллекция чешуекрылых С. Алфераки, возможно, пока не обнаружена, либо погибла.

Алфераки работал с бабочками, собранными Николаем Михайловичем Пржевальским во время его экспедиций по Тибету (1884—1885) и сохраняемых в Зоологическом музее Академии наук и с коллекциями, сделанными Григорием Николаевичем Потаниным в Китае и Монголии. Позже он исследовал коллекции, собранные Alfred Otto Herz в Приамурье, Корее, на Камчатке и коллекции Великого князя Николай Михайлович Романова, с которым он дружил со времени своего двухлетнего обучения в Московском университете. Был Почетным членом Русского энтомологического общества и Королевского энтомологического общества Лондона.

Роды бабочек, описанные Алфераки 
Сергей Николаевич Алфераки открыл и описал более 20 новых для науки родов бабочек (главным образом, это совки и пяденицы), в том числе:

 Anartomorpha Alphéraky 1892: 39 Noctuidae
 Asovia Alphéraky 1908: 604 Geometridae
 Astrapephora Alphéraky 1892: 457 Geometridae
 Atomophora Alphéraky 1892: 65, fig. Geometridae
 Atomorphora Alphéraky 1892: 65 Geometridae
 Bremeria Alphéraky 1892: 07 Zygaenidae
 Comophorus Alphéraky 1887: 168 Noctuidae
 Grumia Alphéraky 1892: 453 Noctuidae
 Heptapotamia Alphéraky 1882: 75 Noctuidae
 Hugonia Alphéraky 1883: 170 Noctuidae
 Kuldscha Alphéraky 1883: 206 Geometridae
 Megametopon Alphéraky 1892: 58, figs Geometridae
 Metopoplus Alphéraky 1893: 92 Noctuidae
 Microzegris Alphéraky 1913: 232 Pieridae
 Monostola Alphéraky 1892: 37 Noctuidae
 Neolythria Alphéraky 1892: 71, figs Geometridae
 Omorphina Alphéraky 1892: 452 Noctuidae
 Pseudohadena Alphéraky 1889: 163 Noctuidae
 Pulcheria Alphéraky 1887: 170 Noctuidae
 Raddea Alphéraky 1892: 450 Noctuidae
 Spinipalpa Alphéraky 1892: 444 Noctuidae
 Stigma Alphéraky 1883: 164 Geometridae
 Volgarctia Alphéraky 1908: 606 Arctiidae

Виды бабочек (Insecta, Lepidoptera), названные в честь С. Н. Алфераки 

 Agrotis alpherakii Christoph, 1893 (=Actebia difficilis (Erschoff, 1877)) (Noctuidae)
 Amphipyra alpherakii Staudinger, 1888) (Noctuidae)
 Amphipyra sergei Staudinger, 1888) (Noctuidae)
 Arctia intercalaris alpherakyi Staudinger, 1886 (Arctiidae)
 Atrachea alpherakyi Kononenko, 1986 (Noctuidae)
 Chalcosia alpherakyi Leech, 1898 (Zygaenidae)
 Colias alpherakyi Staudinger, 1882 (Pieridae)
 Cucullia alpherakyi Staudinger, 1896 (Noctuidae)
 Dasorgyia alpherakii Grum-Grshimailo, 1891 (Lymantriidae)
 Donacaula alpherakii Staudinger, 1874 (=Donacaula niloticus (Zeller, 1867)) (Crambidae)
 Dyspessa alpherakyi (Christoph, 1885) (Cossidae)
 Enterpia alpherakyi Hacker, 1996 (Noctuidae)
 Euthalia alpherakyi Oberthür, 1907 (Nymphalidae)
 Euzophera alpherakyella Ragonot, 1887 (Pyralidae)
 Hyponephele lycaon alpherakyi Sheljuzhko, 1937 (Satyridae)
 Karanasa alpherakyi (Avinoff, 1910) (Satyridae)
 Lycaena alpherakii (Grum-Grshimailo, 1888) (Lycaenidae)
 Lycaena alpherakii sergeii Lamas 2008 (Lycaenidae)
 Megaloctena alpherakyi (Leech 1900) (Noctuidae)
 Megasis alpherakii Ragonot, 1887 (Pyralidae)
 Nossa alpherakii (Herz, 1904) (Epicopeiidae)
 Papilio machaon alpherakyi O.Bang-Haas, 1933 (Papilionidae)
 Phalera alpherakyi Leech, 1898 (Notodontidae)
 Pieris mannii alpherakyi Jachontov, 1911 (Pieridae)
 Polyommatus alpherakii (Grum-Grshimailo 1888) (Lycaenidae)
 Psychidopsis alpherakii (Heylaerts, 1883) (Psychidae)
 Scotopteryx alpherakii (Erschoff, 1877) (Geometridae)
 Streblote alpherakyi (Christoph, 1885) (Lasiocampidae)
 Zygaena alpherakyi Sheljuzhko, 1936 (Zygaenidae)

Виды других насекомых (Insecta), названные в честь С. Н. Алфераки 
 Carabus alpherakii Semenow, 1898 (Insecta, Coleoptera, Carabidae)
 Prionus brachypterus alpherakii (Semenov 1900) (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae)

Подвиды позвоночных, названные в честь С. Н. Алфераки 
 Phasianus torquatus alpherakyi Ingram, 1909 (Фазановые, Птицы)
 Phrynocephalus guttatus alpherakii Bedriaga, 1907 (Агамовые, Рептилии)
 Vormela peregusna alpherakyi Birula, 1910 (Куньи, Mamallia)
 Vulpes vulpes alpherakyi Satunin, 1906 (Псовые, Mamallia)

Основные труды 
 1875-1878. Чешуекрылые (Lepidoptera) окрестностей Таганрога (The Butterflies (Lepidoptera) of the environs of Taganrog) Труды Русского энтомологического общества, 8: 150—226 (1875); 10: 35-53 (1876); 11: 45-50 (1878). DjVu
 1876. Чешуекрылые Северного Кавказа.
 1881—1883. Lépidoptères du district de Kouldjà et des montagnes environ-nantes. Horae Societatis Entomologicae Rossica, 16: 334—435, (1881); 17: 15-103 (1882),156-227 (1883).
 Lépidoptères rapportés du Thibet par le Général N.M. Przewalsky de son voyage de 1884—1885. Mémoires sur les Lépidoptères, 5: 59-80. Под редакцией великого князя Николая Михайловича Романова. 1889
 1905. The Geese of Europe and Asia.London, Rowland Ward. 1905.24 plates by Frederick William Frohawk.
 1908. Чешуекрылые окрестностей Таганрога (The Butterflies of the environs of Taganrog). Supplément III. Horae Societatis Entomologicae Rossica, 38:558-618 (на франц. и на русском языках).
 Альбом «Утки России»

См. также

Примечания

Ссылки 
 Биография
  Роды бабочек, описанные Алфераки.

Лепидоптерологи
Энтомологи Российской империи
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)
Сергей Николаевич
Орнитологи Российской империи